Nikoloz Basilashvili era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al secondo turno da Stefanos Tsitsipas.

In finale Dominic Thiem ha sconfitto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Dominic Thiem (campione)
  Alexander Zverev (semifinale)
  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Karen Khachanov (semifinale)

  Roberto Bautista Agut (primo turno, ritirato)
  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Gaël Monfils (primo turno)
  Matteo Berrettini (primo turno)

Qualificati 

  Pablo Cuevas (primo turno)
  Daniel Evans (secondo turno)

  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Cameron Norrie (secondo turno)

Wildcard 

  Zhe Li (secondo turno)
  Frances Tiafoe (primo turno)

  Zhang Zhizhen (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2019